Станиславский — жилой массив в Ленинском районе города Новосибирска. Площадь — 48,6 Га.

География 
Общая территория массива составила 48,6 га, из них жилая — 28,8 га при 20-ти процентной плотности застройки.

Застройка

Проектные работы 
Проект застройки Станиславского жилого массива выполнен архитекторами Е. И. Засядь-Волк и И. К. Ершовой.

Архитекторами была сделана попытка целесообразно использовать рельеф территории, более точной ориентации жилых домов, с продуманной организацией внутренних пространств микрорайона и рациональным расположением детских учреждений, школ и зеленых насаждений. См фото 1963 года: .

Массовая застройка 
Застройка Станиславского началась в 1962-1963 годах. Здесь применялись дома серии 1—447-С в пять этажей и дома из крупных панелей, серии 1—464-Д. Позднее возводились кирпичные девяти- и двенадцатиэтажные дома. Заселение началось в 1964 году.

Инфраструктура

Улицы 
Крупные улицы: Немировича-Данченко, Станиславского, Тульская, Ударная.

Транспорт

Примечания

Ссылки 
 Электронная газета: О улице и жилмассиве им. Станиславского

Жилмассивы Новосибирска
Ленинский район Новосибирска